Tooth ist der Familienname folgender Personen:

 John Tooth (1803–1857), britisch-australischer Unternehmer 
 Liane Tooth (* 1962), australische Hockeyspielerin
 Richard Tooth (1929–2020), australischer Rugby-Union-Spieler
 Robert Tooth (1821–1893), britisch-australischer Unternehmer 

Tooth steht für:
 Tooth (Film), britischer Film von Edouard Nammour (2004) 

geografische Objekte in Antarktika:
 Tooth (Berg), Berggipfel auf King George Island, Südliche Shetlandinseln
 The Tooth, Felssporn auf der Ross-Insel
 Tooth Rock, Klippenfelsen der Südlichen Shetlandinseln

Siehe auch:
 Tooth Peak